

Cinema 
Amore all'ultimo morso (Innocent Blood) – film del 1992 diretto da John Landis
Young Thugs: Innocent Blood (岸和田少年愚連隊 血煙り純情篇 Kishiwada shōnen gurentai: Chikemuri junjō-hen) – film del 1997 diretto da Takashi Miike

Letteratura 
Sangue innocente (Innocent Blood) – romanzo di P. D. James del 1980, n. 2531 de Il Giallo Mondadori
L'innocente (Innocent Blood) – romanzo giallo di Iris Collier, n. 2687 de Il Giallo Mondadori

Musica 
Innocent Blood – gruppo musicale rock danese
Innocent Blood – album dei Resurrection Band del 1989

Televisione 
Sangue innocente (Innocent Blood) – episodio della prima stagione della serie animata L'incredibile Hulk